Hustler peut faire référence à :
 Hustler, un mensuel pornographique américain.
 Hustler, une marque automobile britannique.
 Convair B-58 Hustler, un bombardier